Spellen kan betekenen:
 meervoud van spel, of specifiek videospel 
 de letters van een woord schrijven of opsommen, zie spelling